Казы-Кермень, или Газикерман (осм. Gazikerman — крепость воинов за веру) — османский город-крепость, существовавший во второй половине XVII века. Сейчас это город Берислав в Херсонской области.

История 
В 1484 году для контроля Соколиной переправы (осм. Dogan geçit) через Днепр Крымское ханство основало крепость Доган, которая в была уничтожена казаками.

В 1665-66 годах на том же месте Османская  империя построила новую каменную крепость Газикерман — один из опорных пунктов турецкого господства в Северном Причерноморье. Встречающиеся в литературе иные объяснения (переводы) ее названия  - как Девичьей или Судейской крепости ошибочны, так как основаны на русской транслитерации османского слова арабского происхождения - Gazi. Располагалась в районе пристани современного Берислава и состояла из малого, среднего и крупного городков. Малый городок (цитадель) находился на каменной скале рядом балки Кызыкерменки. В 1678-79 годах крепость была значительно расширена — с восточной стороны замка достроили «средний» городок с каменными стенами.

Казы-Кермен окружало предместье с земляными укреплениями. Город вместе с другими соседними крепостями — Таванью, Ислам-Керменом, Шагин-Керменом — обеспечивал охрану татарской переправы через Днепр. Он был серьёзным препятствием для морских походов запорожцев и плацдармом для нападений на Украину.

Казаки постоянно угрожали Казы-Кермену. В 1670 году Иван Сирко взял его в осаду, а через год частично разрушил. В 1686 году донские казаки предприняли попытку овладеть крепостью вновь, однако она была безуспешной. В первой половине июня 1695 года из Белгорода под командованием воеводы Бориса Петровича Шереметева выступило крупное войско с целью овладеть данной крепостью. Объединившись с казачьим Войском Запорожским гетмана И.С. Мазепы, при поддержке вышедшей из Запорожской Сечи флотилии запорожцев, Б.П. Шереметев начал осаду Казы-Кермена. В ходе нее все предпринятые турками попытки вылазок были успешно отражены. 30 июля того же года русские войска овладели крепостью. В качестве трофеев были взяты 30 пушек. В 1697-98 годах претерпевшая во время осады большие разрушения крепость была восстановлена и усилена новыми земляными укреплениями.

По условиям Константинопольского мирного договора 1700 года Казы-Кермен был разрушен. В 1737 г. его восстановили русские войска, и крепость функционировала до конца русско-турецкой войны 1735-1739 годов. После русско-турецкой войны 1768—1774 годов Кызы-Кермен вошел в состав Российской империи (определённое время существовал даже Кызыкерменский уезд Херсонской провинции Новороссийской губернии). Заселялся преимущественно переселенцами из Полтавской и Черниговской губерний.

В 1784 году  Кызы-Кермен был переименован в город Берислав. В 1858 году в проекте герба Берислава было увековечено прежнее название города — «Девичья крепость»: в золотом щите, на черной горе, красная круглая башня, на которой стоит девушка в голубом наряде; в свободном углу щита — герб Херсонской губернии.

Описание устройства фортификационного сооружения

Примечания

Литература 
 Українське козацтво: Мала енциклопедія. К.-Запоріжжя, 2002.
 Історія міст і сіл УРСР. Херсонська область. К., 1972
 Топографическое описание доставшимся по мирному трактату от Оттоманской Порты во владение Российской империи землям. 1774 г. «Записки Одесского общества истории и древностей» 1868, т. 7

Крепости Украины
Древние города
История Херсонской области